Odeljenje za ubistva: život na ulici () je američka serija koja prikazuje život izmišljenog odeljenja za ubistva u Baltimoru. Snimljeno je sedam sezona serije, od 1993 do 1999, a potom je snimljen tv film 2000. godine, kao završetak serije.

Serija je uglavnom dobijala veoma pozitivne ocene od kritičara.

Likovi i glumci

Spoljašnje veze 
  (serija)
 , (film)

Америчке криминалистичке серије
Америчке серије које су се почеле приказивати 1993.
Америчке серије које су се престале приказивати 1999.
Оригинални програм мреже NBC
Телевизијске серије на енглеском језику
Телевизијске серије студија Universal Television